Le terme Saint-Fond correspond à un patronyme de famille d'origine française. Ce terme peut se référer à:

Personnalités

 Barthélemy Faujas de Saint-Fond, né le  à Montélimar, mort le  à Montélimar, est un géologue et volcanologue français.

Toponymes

 Rivière Saint-Fond, un fleuve affluent du littoral ouest de la baie d'Ungava, traversant la région du Nunavik, dans la péninsule d'Ungava, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Lac Saint-Fond, un plan d'eau du territoire non organisé de Rivière-Koksoak, au Nunavik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.